Грильо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грильо, Густаво Марсело (род. 1949) — американский военный, гангстер и наёмник аргентинского происхождения.
 Грильо, Эмилиано (род. 1992) — аргентинский гольфист, участник летних Олимпийских игр 2016 года.
 Грильо, Эрнесто (1929—1998) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Грильо-Марксуа, Хавьер (род. 1969) — сценарист и продюсер телевидения. См. также 
 Грилло